God of War III () — компьютерная игра в жанре hack and slash, выпущенная американской компанией Santa Monica Studio эксклюзивно для платформы PlayStation 3.
В России игра вышла 17 марта 2010 года.
God of War III является третьей главой в серии после God of War и God of War II, не считая хронологические God of War: Chains of Olympus, God of War: Betrayal и God of War: Ghost of Sparta.

По данным компании VGChartz, игра разошлась тиражом в 4,81 млн копий.

Сюжет 
Вторая часть закончилась словами «Конец начался».

Кратос, сидя на Гее, забирается на Олимп. Ему препятствует в этом сначала Водный Жеребец Посейдона, а затем и сам Посейдон — бог морей. После ожесточённой битвы Кратос убивает Посейдона: море резко поднялось и затопило многие города, потому что повержен бог, контролировавший моря. Кратос поднимается на Олимп и собирается убить Зевса, однако тот находит силы, чтобы сбросить с Олимпа Гею и Кратоса. Гея цепляется из последних сил за гору, при этом она говорит Кратосу, что это битва титанов, а не его битва. Кратос не собирается лишаться своего права мстить, о чём заявляет Гее. Не имея больше возможности держаться на Гее, Кратос падает в подземный мир Аида и вынужден начать новое восхождение, попутно собирая новые силы для мести. Ему предстоит убить оставшихся богов и собрать их силы воедино для убийства Зевса.

Если в первой части Кратоса на его пути были боги Олимпа, а во второй титаны, то в третьей части его путеводителем стала Афина, которая обрела новую сущность, пожертвовав собой ради Зевса. По её словам, теперь Афина поняла, что «пока Зевс жив, у людей нет надежды». Кратос должен уничтожить Пламя Олимпа, которое является источником сил Зевса. Афина дала ему Клинки Изгнанника, которые должны указать путь к Пламени Олимпа.
Кратос выбирается из подземного царства, по пути заполучив себе Лук Аполлона, который был у Пирифоя — Аид обрёк его на вечные муки (за то, что Пирифой хотел забрать Персефону у Аида), заключив в терниях. Кратос сжёг колючую преграду вместе с самим Пирифоем и забрал себе лук. Кратос встречает Гефеста — бога-кузнеца, который рассказал ему о своей дочери — Пандоре. Когда-то он создал её, но Зевс отнял Пандору у него. Кратосу немного удаётся добиться от Гефеста, но он узнал, что Пламя Олимпа смертельно для каждого, кто коснётся его. Выбираясь из подземного мира, Кратос убил и самого Аида, получив его оружие — Когти Аида и поглотив душу Аида. Души подземного царства освободились от его гнёта.

Продолжая своё восхождение, Кратос видит преграждающую его путь Гею, которая зацепилась рукой за гору. Кратос помнил, что Гея не хотела давать ему право убить Зевса и поэтому сказал: «Ты нужна, пока полезна». Без лишних колебаний он отрубил ей кисть руки, и Гея упала вниз. В дальнейшем Кратос убивает бога солнца — Гелиоса. Он сбивает его из баллисты, когда тот летел на своей колеснице. Гелиос попытался обмануть Кратоса, ссылаясь на ранее оказанную Кратосом ему помощь (см. GoW: Chains of Olympus). Он сказал, что уничтожить Зевса можно, войдя в Пламя Олимпа, но Кратос, помня слова Гефеста, не поверил ему и оторвал голову, которая в дальнейшем пригодилась в роли светильника при прохождении тёмных помещений. Солнце скрылось после убийства Гелиоса, потому что этот бог отвечал за Солнце.

Найдя Пламя Олимпа, Кратос обнаружил в нём Ящик Пандоры — тот самый, который он некогда использовал, чтобы убить Ареса. Афина, появившись, сказала, что это и есть тот самый ящик, и что в нём ещё осталась сила, способная убить бога. Ключом к ящику оказалась Пандора — только она может войти в Пламя Олимпа и уничтожить его. В дальнейшем Кратос встречает бога-посыльного — Гермеса. Гермес насмехается над ним и убегает, но Кратос догоняет и убивает его, отрубив ему ноги и забрав крылатые сандалии. Неизвестные болезни одолевают людей после убийства Гермеса.

В своих многочисленных приключениях Кратосу также приходится столкнуться со своим братом по отцу — Гераклом. Геракл оказался силён, но не смог победить Кратоса. Кратос отобрал у Геракла его кастеты, полученные в награду за убийство Немейского льва — Немейские Цестусы. Ими он забил Геракла до смерти. Позже Кратос встречает Афродиту и двух её наложниц: отдавшись Кратосу, богиня затем предлагает ему обратиться за помощью к Гефесту. Кратос сообщает ему, что собирается использовать его дочь, Пандору, чтобы уничтожить Пламя Олимпа и добраться до Ящика Пандоры. Гефест не мог этого допустить и придумал хитрый план, который бы столкнул Призрака Спарты с очень опасным противником-титаном, Кроносом. Он рассказал Кратосу о могущественном оружии, которое можно выковать только с помощью камня Омфала, который находится в желудке у Кроноса — некогда главного из титанов, отца Зевса и большинства олимпийских богов.

Кронос чуть не убивает Кратоса и проглатывает его, но Кратос вспорол ему кишки изнутри и силой забрал камень. Кратос добил Кроноса, сначала пронзив небольшой скалой ему челюсть, а затем раскроив ему череп. Вернувшись к Гефесту, Кратос вручил ему камень. Видя, что план провалился и спартанец ещё жив, кузнец на ходу придумал новый, хитростью решив уничтожить свергнутого бога войны. После того, как Гефест выковал с помощью камня электрические клинки (Бич Немезиды), он попытался убить ими же Кратоса, но потерпел неудачу и был убит сам. Его последними словами стала фраза «Позаботься о Пандоре».

Кратос также убивает и жену Зевса — Геру. Он попал в её сады — лабиринт, из которого, как она надеялась, Кратос не сможет найти выход. Гера была пьяна и разозлила Кратоса, из-за чего он свернул ей шею; в мире завяли все цветы и пожухла листва на деревьях. В дальнейшем её тело пригодилось для выхода из лабиринта.

Кратос нашёл Пандору: преодолев многочисленные приключения и едва не потеряв девочку, Кратос вновь добрался до Пламени Олимпа. Однако, там их поджидал не кто иной, как сам Зевс. Зевс всячески пытался помешать Пандоре войти в Пламя Олимпа, и, как ни странно, Кратос тоже — ему стало жаль девочку. Кратос сражается с Зевсом и выигрывает этот поединок — Зевс выглядит измождённым. Пандора вырвалась и прыгнула в Пламя, после чего оно исчезло вместе с ней. Кратос открывает Ящик Пандоры, но он оказывается пуст. Зевс насмехается над ним, Кратос бросается в бой, сражение переходит на открытое пространство.

Концовка 
Внезапно появляется Гея — пока Кратос и Зевс сражались в беседке, она решила раздавить их вместе с беседкой Богов. Зевс и Кратос прыгают внутрь Геи. Кратос разбивает защиту вокруг сердца Геи, после чего они с Зевсом сражаются вокруг него, причём как Кратос, так и Зевс норовят уничтожить её сердце. В конце концов Кратосу удаётся убить Зевса, буквально вогнав его Мечом Олимпа в сердце Геи, после чего она погибает. Кратос падает вниз. Когда он очнулся, появился Призрак Зевса, который чуть не убил Кратоса.

В предсмертный момент Кратос проваливается в забытьё и скитается по собственным кошмарам, из которых выбраться ему помог голос Пандоры — она сказала, что надежда всегда есть: «Надежда — это последнее оружие, когда всё потеряно», и именно надежда — главное оружие Кратоса. Кратос находит в себе большие силы и убивает Зевса окончательно. Вокруг не осталось ничего, кроме хаоса, так как большинство богов погибло. Появляется Афина, она поздравляет Кратоса с успешной миссией. Она сказала, что наконец хаос очистил человечество, на что Кратос советует ей оглянуться: людей не осталось.

Афина требует вернуть ей ту силу, с помощью которой он смог убить Зевса — надежду. Надежду она когда-то поместила на самое дно Ящика Пандоры, под всеми несчастьями, как силу, которая будет последним шансом. Поначалу Афина думала, что сила, которую обрёл Кратос, открыв Ящик, являлась злом, а надежда осталась внутри Ящика. Когда же Кратос сказал ей, что Ящик был пуст, Афина поняла, что Кратос получил силу надежды, тогда как зло Ящика заразило богов Олимпа. Афина говорит Кратосу, что только она сможет распорядиться этой силой по назначению. Но Кратос так не считает — он раскрыл её намерения получить власть. Он произнёс сакраментальную фразу «Моя месть свершится сейчас» и пронзил себя Мечом Олимпа. Надежда голубым фонтаном уходит из него в небо и проливается на землю в виде капель. Кратос решил дать её будущему человечеству, а не отдавать Афине. Афина в ярости — она не ожидала такого поворота событий. Она вытаскивает Меч Олимпа из истекающего кровью Кратоса и уходит. Кратос захлёбывается собственной кровью. Несколько секунд слышно дыхание, которое затем прерывается. Через некоторое время показывается то же самое место, на котором Кратоса уже нет, а следы крови ведут к обрыву.

Роли озвучивали 

  — Кратос
 Кори Бёртон — Зевс
 Сьюзан Блэйксли — Гея
 Эрин Торпи — Афина
 Натали Лэндер — Пандора
 Рип Торн — Гефест
 Эйприл Стюарт — Афродита
 Джордж Болл — Кронос
 Малкольм Макдауэлл — Дедал
 Клэнси Браун — Аид
 Криспин Фриман — Гелиос
 Адрианна Барбо — Гера
 Кевин Сорбо — Геракл
 Грег Эллис — Гермес
 Гидеон Эмери — Посейдон
 Деби Дерриберри — Каллиопа
 Гвенделин Эо — Лисандра

Разработка игры 
Один из разработчиков игры Стиг Асмуссен заявил о том, что аппаратные возможности PlayStation 3 позволяют придать персонажам God of War III большую гибкость при создании и разрешать большее взаимодействие с окружающей средой. 26 марта 2009 года трейлер с записью игрового процесса был продемонстрирован на Game Developers Conference. В трейлере показывалось, как Кратос недолго сражается с группой солдат, а затем берёт под контроль циклопа для того, чтобы быстро расправиться со врагами, а после того, как солдаты умирают, убивает и циклопа.

В начале марта 2010 года глава команды разработчиков игры Джон Хайт () сообщил в интервью GiantBomb, что бюджет игры составил 44 млн долларов.

Награды 
В 2009 году игра получила премию Spike Video Game Awards в номинации «Самая ожидаемая игра 2010 года».

God Of War III получила премию BAFTA в области игр 2011 года в номинации «Artistic Achievement».

Коллекционное издание 
30 октября 2009 года было объявлено о выпуске версии Ultimate Edition, в которую будут включены эксклюзивные материалы.

Трофеи 
В игре реализована система вознаграждений, введённая в 2008 году и получившая название .
В марте 2012 года в официальном блоге PlayStation был опубликован список из 10 игр, в которых игроки удостоились наибольшего количества высшей награды — платиновых трофеев. God of War III в этом списке заняла четвёртую строчку.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт игры
 Официальный европейский сайт игры
 Electric Playground interview with Chris O’Neill on God of War III
 «Центр запуска» God of War 3 на сайте «Игромания.ру»

Компьютерные игры 2010 года
Слэшеры
God of War
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games